Galena kan syfta på:

 Galena, Alaska
 Galena, Illinois
 Galena, Kansas
 Galena, Maryland
 Galena, Missouri